Andrapa steht für:

 Andrapa (Paphlagonien), antike Stadt in Kleinasien, nahe beim heutigen Vezirköprü in der Provinz Samsun in der Türkei
 Titularbistum Andrapa, auf ein früheres Bistum dieser Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche